

Letteratura 
 Un'unica certezza (Only Love) – romanzo di Barbara Cartland del 1979
 Per amore di Shannon (Only Love) – romanzo di Elizabeth Lowell del 1995
 Un solo grande amore (Only Love) – romanzo di Erich Segal del 1998

Musica 
 Only Love – album di Nana Mouskouri del 1986

Televisione 
 Only Love – film per la televisione del 1998 diretto da John Erman